Choanozoa (лат., от  — воронка и  — животные) — клада заднежгутиковых эукариот, включающая в себя животных и воротничковых жгутиконосцев (хоанофлагеллатов), считающихся их сестринским таксоном (то есть ближайшими родственниками животных). Сестринские отношения между хоанофлагеллатами и животными имеют важное значение для изучения происхождения животных. Группа была выделена в 2015 году учёными Грэхэмом Баддом и Сёреном Дженсеном и имела название Apoikozoa. С 2018 года было рекомендовано название Choanozoa, так как Apoikozoa обозначает «создающие колонии», что не является отличительным признаком группы.

Введение группы 
Родственные связи животных и хоанофлагеллатов были известны ещё с середины XIX века. Самое важное доказательство этих связей — клетки губок хоаноциты, имеющие схожее с хоанофлагеллатами строение. Это родство также было подтверждено многочисленными молекулярными анализами. В 2013 году было выдвинуто предположение, что самыми базальными животными необходимо считать не губок, а гребневиков, но поддержано оно не было. Позднее, в результате геномных исследований было обнаружено, что хоанофлагеллаты обладают необходимым для многоклеточности генетическим материалом.

Название 
Термин Choanozoa был впервые употреблён Томасом Кавалье-Смитом ещё в 1991 году для обозначения группы базальных протистов, однако кладой эта группа не являлась. В 2018 году термин был впервые употреблён для обозначения группы животных и хоанофлагеллатов, так как древнегреческое слово χοάνη переводится как «воронка» — это синапоморфия данной группы (схожее строение клетки хоанофлагеллатов и хоаноцитов у губок).

Филогения

Примечания 

Заднежгутиковые